Golf de Rougemont (Belgique)
 Golf de Rougemont-le-Château (France)